Ch’ing-yang Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qingcheng Xian, härad, Gansu, 
 Qingyang County, härad, Anhui, 

Robotskapade Kinaförgreningar